SrCO3 può riferirsi a:

 Carbonato di stronzio
 Stronzianite

Formule molecolari